El término Zuko puede referirse a:

 Zuko, personaje de la serie Avatar: la leyenda de Aang.
 Zuko Solitario, séptimo episodio de la segunda temporada de Avatar: la leyenda de Aang.
 Zuko, marca chilena de refresco en polvo.